Francja:
 Le Bernard – miejscowość i gmina we Francji

Osoby:
 Bernard – brazylijski piłkarz
 Bernard Dzik Gojski – kasztelan czerski
 Bernard z Clairvaux – święty, doktor Kościoła
 Claude Bernard – naukowiec, lekarz, twórca podstaw nowoczesnej medycyny
 Bernard – postać serialu Zagubieni

Inne:
 Bernard – imię
 Bernard – serial animowany
 Bernard – francuska marka ciężarówek

Zobacz też:
 Bernhard